

Localidades

Houghton (Michigan)
Houghton (Iowa)
Houghton Mifflin
Condado de Houghton
Houghton Lake

 Houghton (Norfolk)
 Houghton Hall

Pessoas
Ray Houghton
Brian Houghton Hodgson

Desambiguação